Cassandra Benedict is een personage uit de soapserie Santa Barbara. Ze werd van 1990 tot 1992 gespeeld door Karen Moncrieff. In Nederland was ze eind jaren 90 te zien in de serie.

Cassandra is een weesmeisje dat door de familie Capwell werd opgevoed. Na een ongeluk in een tunnel werd Cassie jarenlang dood gewaand. In 1990 keert ze terug naar Santa Barbara. Over haar verleden praat ze niet graag en het is onduidelijk of Cassie goed of slecht is.

Ze zet haar zinnen op Mason Capwell ondanks diens huwelijk met Julia Wainwright. Cassie krijgt Mason uiteindelijk, maar beiden zijn manipulatief en spelen spellen met elkaars leven.

Cassie blijkt de dochter te zijn van Minx Lockridge, de grote vijand van de Capwells. De Capwells weigeren dit te accepteren en sluiten Cassie vanaf dat moment buiten. Daarom sluit Cassie zich aan bij de Lockridges.

Een reden waarom Cassie zo overstuur over haar familie is, is dat ze ooit een romance had met Warren Lockridge. De twee maken een einde aan hun relatie, ervan overtuigd dat ze familie van elkaar zijn. Warren blijkt echter geen Lockridge te zijn. Maar voordat de waarheid uitkomt, trouwt Cassie bijna met Mason. Warren krijgt een affaire met Angela Raymond en dit drijft Cassie tot waanzin.

Personage uit Santa Barbara